Польский дебют может означать:
 Польский дебют в шахматах — дебют, начинающийся ходом 1. b2-b4.
 Польский дебют в международных шашках — дебют, начинающийся ходом 1. 31-27

См. также 

 Польский гамбит (1. d2-d4 d7-d5 2. e2-e4 d5:e4 3. Кb1-c3 Кg8-f6 4. Сc1-g5.)
 Польская защита (1. d2-d4 b7-b5)